Boschenmühle bezeichnet

 Boschenmühle (Leutkirch), einen Ortsteil von Leutkirch im Allgäu im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg
 Boschenmühle (Marxheim), einen Ortsteil von Marxheim im Landkreis Donau-Ries in Bayern